Il campionato mondiale di Superbike 1993 è la sesta edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Le gare in calendario furono 13 e coprivano 2 continenti: 11 gran premi si disputarono in Europa e 2 in Asia (Giappone e Malaysia) (rispetto all'anno precedente uscirono dal calendario i due gran premi dell'Oceania).

Il 7 novembre era prevista una quattordicesima ed ultima prova del campionato nel continente americano, ma gli organizzatori decisero di cancellare il Gran Premio del Messico a seguito delle proteste dei piloti per l'inadeguatezza del tracciato. I piloti dopo aver svolto le prove si rifiutarono di gareggiare in quanto vicino al circuito vi era un campo da calcio e molti palloni finivano in pista e sul tracciato c'erano alcuni cani randagi. Grande delusione per Fogarty che si vide costretto a lasciare il titolo a Russel senza poter sperare di recuperare il distacco nella classifica mondiale.

Il titolo piloti è stato vinto da Scott Russell, che si impose in 5 gare del campionato, mentre il titolo costruttori è andato alla Ducati (terzo successo consecutivo nel mondiale Superbike per la casa motociclistica bolognese).

Calendario

Classifiche

Classifica piloti
In occasione della prova disputata in Austria la seconda prova fu disturbata dalla pioggia e venne sospesa prima del suo naturale termine; non avendo percorso la distanza sufficiente, venne assegnato solo metà punteggio.

Su 26 prove, 23 vennero vinte da soli tre piloti: il maggior numero di successi fu di Carl Fogarty con 11, seguito da Giancarlo Falappa con 7 e dal vincitore del titolo piloti Scott Russell con 5.

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni